Валентина Григорьевна Сазонова (до брака Мозговая) (1955—2009) — украинский дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель.

Биография 
Сазонова Валентина Григорьевна родилась в селе Червоном Сумской области 19 марта 1955 года в семье работников культуры Мозгового Григория Михайловича и Мозговой Александры Григорьевны и уже с раннего детства проявляла свои творческие способности.

В 1978 году закончила Киевский Институт Легкой Промышленности (сейчас Киевский национальный университет технологии и дизайна) по специальности художник-модельер.

После окончания ВУЗа и рождения дочерей работала на Киевской фабрики игрушки «Победа», где создала и внедрила в производство популярную куклу «Мальвина».

По 1992 год включительно сотрудничала с Эстонской фирмой моды и дизайна «Энелинн» и неоднократно принимала участие в Международных фестивалях моды в Киеве, Таллине, Москве и других городах Европы.

В 1994 году создала Театр «S» — Моды и дизайна, который принимал участие во многих фестивалях и культурных событиях национального и международного уровня. В основу идеи создания Театра Валентина вложила стремление передать свою философию мировосприятия через театрализованные постановки и коллекции одежды с названиями «Вечность», «Красота спасет мир» и другие.

В своих взглядах и мировоззрениях Валентина не ограничивалась только искусством, но и активно принимала участие в общественной жизни Украины. В 1995 году, совместно со своим мужем Антоном Сазоновым, основала общественную организацию Ассоциация «Мир. Красота. Культура.», которая, на сегодняшний день, играет важную роль в социальной и культурной жизни страны.

В рамках деятельности организации была создана и запущена серия социально важных проектов, которые имеют своё продолжение и сегодня. При Ассоциации работают различные клубы общения, курсы, осуществляются важные социальные, культурные и образовательные программы в разных регионах Украины.

При Ассоциации работает Школа моды и дизайна Валентины Сазоновой, в которой значительное внимание уделяется эстетическому воспитанию детей и подростков. Среди дисциплин, которые преподаются в Школе: Этика, Эстетика, Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Основы театрального мастерства, История костюма и другое.

В 1996 году принимала участие в создание инновационной кафедры «Ткачество и Дизайн» в Херсонском национальном техническом университете и преподавала на ней на протяжении двух лет, стремясь создать специальность для широкопрофильных специалистов, которые в себе объединили бы технические знания и художественные способности. Валентина поспособствовала признанию и утверждению в Украинской системе образования отдельной специальности «Технология и дизайн» в 2001 году.

С 1996 по 1999 год создавала эксклюзивные промышленные коллекции одежды для различных европейский производителей одежды и аксессуаров.

В 1999 году Валентина проходила обучение в Институте Моды и Дизайна (Нью-Йорк, США) и знакомилась с работой ведущих Домов моды Соединенных Штатов Америки.

В 2000 году создала собственный Дом Моды под торговой маркой «Valentyna Sazonova», главным слоганом которого стала «Сказка для взрослых и детей». Валентина всегда стремилась через свои коллекции одежды, которые создавались по мотивам Княжеской эпохи Киевской Руси, передать красоту и величие украинской культуры, природы и духовного наследия.

Валентина начала создавать авторских текстильных кукол ручной работы, которые стали популярными не только на Украине, но и за рубежом. Куклы «Радости», «Жемчужинки» и «Веселинки» уже разъехались по частным коллекциям в более чем 150 стран мира.

Дизайнерский дом Валентины Сазоновой работает, как социальное предприятие и большая часть средств от прибыли направляется на реализацию социальных, культурных и образовательных программ Ассоциации «Мир. Красота. Культура.» В изготовлении кукол ручной работы по эскизам и промышленным образцам Валентины Сазоновой, аксессуаров и текстильных изделий принимают участие из сел и городов разных областей Украины.

Валентина принимала активное участие в продвижении идеи социального предпринимательства, как эффективной модели для решения социальных и экономических проблем в местных общинах, активно популяризировала социальное предпринимательство среди общественных деятелей разных стран мира и на сегодняшний день её дело продолжается её учениками и последователями.

В 2005 году была отмечена за вклад в развитие движения социального предпринимательства на Украине Национальным конкурсом «Социальный предприниматель года», который проводился редакцией газеты «Зеркало недели» и Фондом Шваба (Швейцария).

Валентина Сазонова неоднократно представляла свои коллекции одежды, аксессуаров и авторских кукол на фестивалях, выставках на Украине и за рубежом, проводила персональные выставки. Представляла страну в рамках программ Дней Культуры Украины в разных странах Европы.

Сазонова Валентина умерла 23 августа 2009 года.

Ссылки 
 Официальный сайт «Valentyna Sazonova»
 Сайт Ассоциации «Мир. Красота. Культура.»
 Зеркало Недели. № 42 (570) 29 октября — 4 ноября 2005. Оберег от Валентины Сазоновой
 Robin Hood Marketing: Stealing Corporate Savvy to Sell Just Causes by Katya Andresen. Автор книги приводит в пример социальное предприятие Валентины Сазоновой, как успешный перенос бизнес-инструментов в социальную сферу.
 Житомир: Народные промыслы — новые рабочие места. — интервью для радио «Свобода»
 Перлинка, Веселинка і Радість — дизайнер Валентина Сазонова відновлює моду на автентику в одязі та іграшках, статья о творчестве Валентины Сазоновой во всеукраинском общественно-политическом еженедельнике «Украинское слово»
 Обереги Валентины Сазоновой. Одежда украинского модельера приносит удачу и лечит — интервью с Валентиной Сазоновой во всеукраинской медицинской газете «Ваше здоровье»
 Все на выставку «Княжеская эпоха» статья о Валентине Сазоновой в издании «Народный обозреватель» по случаю открытия персональной выставки в Музее народной культуры им. И. Гончара.
 «Социальный предприниматель-2005»: присоединяйтесь! статья во всеукраинском еженедельнике «Зеркало недели» о финале конкурса «Социальный предприниматель Украины»
 V Международный салон кукол в Москве — фотографии творческих работ мастеров разных стран мира, представленных на Салоне.
 Живописная Украина — статья о творчестве Валентины Сазоновой из японской прессы персональной о выставке кукол
 The Ukrainian Weekly (англ.) — статья о Валентине Сазоновой по случаю открытия персональной выставки кукол в Киеве.

Выпускники Киевского национального университета технологии и дизайна
Предпринимательницы
Общественные деятели Украины